Indāpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Indāpur (ort i Indien, Raigarh), Maharashtra, 
 Indāpur (ort i Indien, Pune Division), Maharashtra, 

Robotskapade Indienförgreningar